Смекалов — русская фамилия. Известные носители:
 Смекалов, Алексей Михайлович (1838—1890) — наказной атаман Терского казачьего войска.
 Смекалов, Юрий Александрович (род. 1980) — российский артист балета, балетмейстер.